Аимбе́тов () — фамилия. Известные носители:
 Аимбетов, Абат Кайратович (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Аимбетов, Айдын Аканович (род. 1972) — казахстанский военный лётчик, первый космонавт Республики Казахстан.
 Аимбетов, Каллы (1908—1973) — каракалпакский советский литературный и общественный деятель.
 Аимбетов, Сеитсултан Сулейменович (род. 1947) — казахстанский политик, государственный деятель, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан.